Judy Garland – amerykańska aktorka i piosenkarka 
 Merrick Garland – amerykański prawnik i sędzia, prokurator generalny Stanów Zjednoczonych 
 ORP "Garland" (znak burtowy H37) – brytyjski niszczyciel eskortowy typu G wypożyczony Polskiej Marynarce Wojennej w 1940 roku
Miejscowości w USA:
 Garland – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Miller
 Garland – miejscowość w stanie Maine, w hrabstwie Penobscot
 Garland – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Seward
 Garland – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Sampson
 Garland – miejscowość w stanie Tennessee, w hrabstwie Tipton
 Garland – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Dallas
 Garland – miasto w stanie Utah, w hrabstwie Box Elder
 Garland – jednostka osadnicza w stanie Wyoming, w hrabstwie Park
Gminy w USA:
 Garland (ang. Garland Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Arkansas
 Garland (ang. Garland Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Benton
 Garland (ang. Garland Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Hempstead
 Garland (ang. Garland Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Miller
 Garland (ang. Garland Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie St. Francis
 Garland (ang. Garland Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Penobscot
 Garland (ang. Garland Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Brown
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Garland (ang. Garland County) – w stanie Arkansas